

Onomastica
Desmond – nome proprio di persona inglese e irlandese maschile

Persone
Meighan Desmond – attrice neozelandese
Paul Desmond – sassofonista e compositore statunitense jazz noto per il brano Take Five
William Desmond – attore irlandese naturalizzato statunitense
Desmond Tutu – arcivescovo della Chiesa Anglicana dell'Africa Meridionale

Altro 
Desmond Hume – personaggio della serie televisiva statunitense Lost
Regno di Desmond – antico stato medievale situato nell'Irlanda meridionale